Prout är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Dalton Prout (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
 Ebenezer Prout (1835–1909), engelsk Kompositör, musikteoretiker, författare and lärare
 Kirsten Prout (född 1990), kanadensisk skådespelare
 Louis Beethoven Prout (1864–1943), engelsk entomolog och musikvetare, Ebenezer Prouts son
 William Prout  (1785–1850), engelsk kemist och läkare

Engelska efternamn